Brak – polski zespół muzyczny
 Brak – album muzyczny zespołu Brak
 Brak – czeski film z 2002 roku, reż. Karel Spěváček
 Brak (Mancanza) – włoski film z 2011 roku, reż. Stefano Odoardi

Zobacz też